Eek steht für:
 Eek (Alaska), Ortschaft in Bethel Census Area, Alaska
 Eek River, Fluss in Alaska
 Eek Lake, See in Alaska
 Eek Inlet, Bucht in Alaska
 Eek Island, Insel in Alaska
 Eek Mountains, Gebirgszug in Alaska
 Eek! The Cat, kanadische Zeichentrickserie

Eek ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Eek (* 1974), norwegischer Musiker
 Karl Morten Eek (* 1988), norwegischer Fußballspieler
 Maria Magdalena Eek (1733–1800), finnische Pâtissière und Hoflieferantin
 Per-Olof Eek (* 1951), schwedischer Fußballspieler

EEK steht für:
 Bank EEK, Schweizer Regionalbank
 Energieeffizienzklasse, Bewertungsskala für das EU-Energielabel
 Evangelischer Erwachsenenkatechismus
 Entwicklung und Erschließung der Künste
 Estnische Krone (ISO-4217-Code), frühere Währung Estlands
 Eek Airport (IATA-Code), Flughafen von Eek (Alaska), Bethel Census Area, Alaska

E.E.K. steht für:
 Erprobungskommando für Kriegsschiffneubauten der Deutschen Kriegsmarine

Siehe auch:
 EEC

Abkürzung